Алексей Владимирович Аптовцев  (, Железнодорожный) — российский актёр театра и кино.

Биография

Детство 
Родился Алексей Аптовцев 2 сентября 1975 года в г. Железнодорожный Московской области.

Театр 
В 1998 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (курс Е. В. Князева). Вот уже много лет является актёром Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», одного из крупнейших театров Московской области. На его сцене Алексей занят в спектаклях: «Свои люди — сочтёмся» (купец Самсон Силыч Большов), «Мысль» (писатель Федор‘ович Александр Николаевич), «Самоубийца» (торговец Никифор Арсеньевич Пугачёв), «Солнцеликий» (Маркиз де Шаррон), «Тень» (Палач), «Убийство Гонзаго» (Полоний), «Человек и джентльмен» (Ди Дженнаро).

Личная жизнь 
Алексей Аптовцев был женат на актрисе Театра на Таганке Юлии Куварзиной. На сцене этого театра и состоялось их знакомство. Алексея Аптовцева пригласили сыграть одну из ролей в спектакле «Сон в летнюю ночь». Он сразу же обратил внимание на очаровательную актрису, но поскольку в то время был женат, ни о каких отношениях не могло быть и речи.

Встречаться Алексей и Юлия стали лишь спустя полтора года. После продолжительных встреч Алексей и Юлия поженились. У них дочь Лиза. Всего у Алексея четыре дочки. С Юлией Куварзиной о разводе официально объявили в сентябре 2019 года, хотя не живут вместе 6 лет.

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» 
 Свои люди — сочтёмся — Купец Самсон Силыч Большов
 Мысль — писатель Федорович Александр Николаевич
Три сестры -- Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан 
 Солнцеликий — Маркиз де Шаррон
 Тень — Палач
 Убийство Гонзаго — Полоний
 Человек и джентльмен — Ди Дженнаро
Самоубийца — торговец Никифор Арсеньевич Пугачёв
…Чума на оба ваши дома! -- Бенволио
Сирано де Бержерак -- Ле Бре, друг Сирано
Прикосновение -- Помещик Камышов
Горе от ума -- Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий казенным местом
Вишнёвый сад -- Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик
2411 дождей -- Олег, прозектор, ожидающий чуда
Гамлет -- Тень отца Гамлета

Фильмография 
 1992 — Горячев и другие (эпизод)
 1999 — Гармонист Суворов (эпизод)
 2003 — Адвокат (эпизод)
 2004 — Молоды и счастливы (эпизод)
 2005 — Талисман Любви (эпизод)
 2006 — Люба, дети и завод… (эпизод)
 2006 — Кто в доме хозяин? (эпизод)
 2007 — Заражение (Contamination) (эпизод)
 2008 — Девочка моя (эпизод)
 2008 — Самый лучший вечер — Николай Садовников
 2008 — Лёд в кофейной гуще — Дед Мороз
 2009 — Кремлёвские курсанты — Капитан/ Майор Давыдов (Полярник)
 2009 — Солдаты. Дембель неизбежен — Сержант Евдокимов
 2010 — Учитель в законе. Продолжение — «Глобус»
 2010 — В лесах и на горах —  Фадеев, приказчик Смолокурова
 2010 — Такая обычная жизнь — Федя «Бублик»
 2014-2016 — Инспектор Купер — следователь прокуратуры Юнусов
 2016-2017 — Партизаны 2 — Фёдор Хрущенко, старшина

Озвучка видеоигр 
 2007 — Ведьмак — Весемир 
 2008 — Mass Effect — Найлус Крайк
 2011 — The Elder Scrolls V: Skyrim — Хирсин, драконьи жрецы 
 2013 — StarCraft II: Heart of the Swarm — Огнемётчик Доминиона
 2014 — Assassin’s Creed IV: Black Flag — Чёрная Борода
 2014 — Assassin’s Creed: Rogue - Сэмюэл Смит 
 2016 — Deus Ex: Mankind Divided
 2015 — StarCraft II: Legacy of the Void — МАРС 
 2016 — Tom Clancy's The Division 
 2017 — Horizon Zero Dawn — Дозорный у Солнечных борозд
 2019 — Apex Legends — Гибралтар

См. также 
 Куварзина, Юлия Анатольевна
 Кремлёвские курсанты (телесериал)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина